Cet article présente le guide des épisodes de la saison 4 de la série documentaire Le Survivant.

Liste des épisodes

Épisode 1 : Au cœur des montagnes norvégiennes - Partie 1

Épisode 2 : Au cœur des montagnes norvégiennes - Partie 2

Épisode 3 : Dans le désert de l’île Tiburón - Partie 1

Épisode 4 : Dans le désert de l’île Tiburón - Partie 2

Références 

 4